Regény
 Egy asszony élete (Une vie) (1883) Guy de Maupassant regénye
Filmek
 Egy asszony élete (Une vie) (2005) francia tv-film Élisabeth Rappeneau rendezésében, Maupassant műve alapján
 Egy asszony élete (The Stone Angel) (2007) kanadai–brit film Kari Skogland rendezésében, Margaret Laurence The Stone Angel c. regénye alapján
 Egy asszony élete (Une vie) (2016) francia–belga film Stéphane Brizé rendezésében, Maupassant műve alapján